Ти́хвинская епа́рхия — епархия Русской Православной Церкви в границах Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского районов Ленинградской области. Входит в состав Санкт-Петербургской митрополии.

История 
Тихвинская кафедра была учреждена как викариатство Новгородской епархии в 1907 году. Резиденцией епископов Тихвинских до 1921 года служил Хутынский монастырь под Новгородом. Пресеклась в 1920-х годах, но была возрождена через 40 лет, уже как викариатство Ленинградской епархии.

12 марта 2013 года решением Священного синода Русской православной церкви была образована Тихвинская епархия, с выделением её территории из состава Санкт-Петербургской и включением епархии в состав новообразованной Санкт-Петербургской митрополии.

В 2019 году два монастыря Тихвинской епархии (Никольский Староладожский (мужской) и Успенский Староладожский (женский)) перешли в управление Санкт-Петербургской митрополии.

Епископы 
 Тихвинское викариатство Новгородской епархии

 Феодосий (Феодосиев) (3 сентября 1907 — 15 февраля 1908)
 Андроник (Никольский) (14 марта 1908 — 8 марта 1913)
 Алексий (Симанский) (28 апреля 1913 — 21 февраля 1921)
 Антоний (Демянский) (11 ноября 1923 — ? ок. 1926)

Тихвинское викариатство Санкт-Петербургской (до 1991 года — Ленинградской) епархии
 Филарет (Вахромеев) (24 октября 1965 — 14 мая 1966)
 Михаил (Мудьюгин) (6 ноября 1966 — 30 июля 1968)
 Герман (Тимофеев) (6 декабря 1968 — 25 июня 1970)
 Мелитон (Соловьёв) (26 июля 1970 — 4 ноября 1986)
 Прокл (Хазов) (18 октября 1987 — 13 сентября 1989)
 Симон (Гетя) (3 октября 1993 — 27 декабря 1995)
 Константин (Горянов) (17 июля 1996 — 6 октября 2008)

 Тихвинская епархия
 Мстислав (Дячина) (с 12 марта 2013)

Благочиния 
В епархии образовано монастырское и семь территориальных церковных округов:

Монастыри

Бокситогорский район 
 Антониево-Дымский монастырь мужской; посёлок Красный Броневик
 Подворье Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря в городе Пикалёво

Волховский район 
 Зеленецкий-Троицкий монастырь мужской; посёлок Зеленец
 Киприано-Стороженский Никольский мужской скит; деревня Сторожно

Лодейнопольский район 
 Александро-Свирский монастырь мужской; посёлок Свирское
 Введено-Оятский монастырь (женский)
 подворье Александро-Свирского монастыря в посёлке Свирьстрой
 подворье Покрово-Тервенического женского монастыря в посёлке Свирском
 Покрово-Тервенический монастырь женский; деревня Тервеничи
 скит с храмом в честь образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в деревне Пирозеро
 скит с храмом святителя Николая Чудотворца в деревне Яровщине

Подпорожский район 
 подворье Александро-Свирского монастыря в деревне Родионово

Тихвинский район 
 Тихвинский Богородичный Успенский монастырь (мужской; Тихвин)
 Тихвинский Введенский монастырь (женский; Тихвин)

Недействующие

Бокситогорский район 
 Пятницкая Лепруйская пустынь (нежилая местность на берегу реки Лепрудки)

Волховский район 
 Васильевский мужской монастырь (Большое Чернавино)
 Георгиевский Застенный монастырь (село Старая Ладога)
 Николаевский Гостиннопольский монастырь (деревня Волхов)
 Николо-Медведский монастырь
 Сароцкая Пустынь (нежилая местность на берегу рек Сарки и Суксы)
 Симеоновский Староладожский монастырь
 Христорождественский Горицкий монастырь (Старая Ладога)

Кировский район 
 Николаевский Ляликин монастырь в крепости «Орешек»

Лодейнопольский район 
 Ильинско-Свирский Великорецкий монастырь (деревня Горка)
 Николаевский Верхнеоятский монастырь (деревня Горка)
 Рождественский женский монастырь (нежилая местность Чимкиницы на берегу Свири напротив деревни Харевщины)

Подпорожский район 
 Вознесенский Свирский мужской монастырь (посёлок Вознесенье)
 Паданский Введенский монастырь (Корнилиева пустынь)
 Яблонская пустынь (Мятусово)

Тихвинский район 
 Николаевская-Новая-Маврина-Боровинская мужская пустынь (деревня Боровинка)
 Николо-Беседный монастырь
 Троицкая Ругуйская Новая мужская пустынь (деревня Ругуй)

Примечания

Литература 
 Галкин А. Тихвинское викариатство Новгородской земли // София. Издание Новгородской епархии. 1998. — № 2. — С. 25−28.

Ссылки 
 Официальный сайт Тихвинской епархии
 Тихвинская епархия на сайте Патриархия.ru
 ТИХВИНСКАЯ ЕПАРХИЯ // Открытая православная энциклопедия «Древо»

 
Появились в 2013 году в России
Епархии Русской православной церкви
Религия в Тихвине